Natal es el nombre de:
 Natal, una ciudad del noreste del Brasil.
 Natal, una población de Indonesia.
 Natal, una población de Irán.
 Provincia de KwaZulu-Natal, en Sudáfrica.
 República de Natal, una antigua república (1839-1843).
 Colonia de Natal, una antigua colonia británica (1843-1910).
 Provincia de Natal, una antigua provincia sudafricana (1910-1994).
 Natal, obispo de Toledo (España) en 375-385 d. C.
 Natal, nombre en clave de Kinect, sistema de control para Xbox 360 basado en la detección de movimientos y reconocimiento de voz.
 También se refiere a lo relacionado con el nacimiento de una persona u otro ser vivo:
 Ciudad natal: pueblo, villa o ciudad de origen o de nacimiento de una persona u otro ser vivo.
 País natal o país de origen, a veces usándose como sinónimo de patria.